Епифа́новы — древний русский дворянский род.

Один из дворянских родов этой фамилии восходит к концу XVI века и был внесён Герольдией в VI часть родословной книги Новгородской губернии Российской империи.

Другой род Епифановых восходит к середине XVII века и был внесён Герольдией в VI часть дворянской родословной книги Костромской губернии Российской империи.

История рода 
Вдова Григория Епифанова - Матрёна, вместе с сыном Василием владела поместьем в Тверском уезде (1539). Иван Ульянович был дьяком Поместный избы (1597). Фёдор Иванович вёрстан новичным окладом по Твери (1594). Федосья Епифанова жалована в постельницы (1648).

Тихон Васильевич Епифанов владел поместьями в Тверском и Кашинском уездах (1680).

Семь представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Известные представители 

 Епифанов Филипп Иванович — ранен под Городецким, осадный голова в Кашине (1622),
 Епифанов Филипп Иванович (другой) — губной староста, воевода в Кашине (1626-1628).
 Епифанов Владимир Иванович — участник осады Смоленска (1634), воевода в Звенигороде (1638-1640).
 Епифанов Иван Филиппович — воевода в Кашине (1664).
 Епифанов Григорий Филиппович — стряпчий (1692).

Примечания

Литература